

Техника 
 Ха́ммер () — молоток, молот, курок (воен.).

Музыка 
 Хаммер или восходящее легато — приём игры на гитаре, обеспечивающий переход от одной ноты к другой — более высокой ноте.

Топоним 
 Хаммер-на-Иккере — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Хаммер — тауншип в американском штате Миннесота.

Персоналии 
 Хаммер, Арманд (1898—1990) — американский предприниматель, коллекционер искусства.
 Хаммер, Арми (род. 1986) — американский актёр, правнук Арманда Хаммера.
 Хаммер, Бернхард (1822—1907) — президент Швейцарии.
 Хаммер, Вальтер (1907—2003) — офицер СС, руководитель айнзацкоманды 2 в Польше, командир полиции безопасности и СД в Варшаве.
 Хаммер, Джейми (род. 1982) — американская модель журналов Playboy и Penthouse.
 Хаммер, Звулун (1936—1998) — израильский политический деятель.
 Хаммер, Иэн (род. 1990) — американский баскетболист.
 Хаммер, Йон Людвиг (род. 1990) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2009).
 
 Хаммер, Кристина (род. 1990) — немецкая женщина-боксёр.
 Хаммер, Олаф (род. 1958) — шведский историк религии, профессор.
 Хаммер, Рихард (1828—1907) — немецкий скрипач.
 Хаммер, Ян (род. 1948) — чешский джазовый музыкант, композитор и пианист.

См. также 

 Хаммер-Пургшталь, Йозеф фон (1774—1856) — австрийский историк и дипломат, исследователь и переводчик восточной литературы.

Персонажи 
 Майк Хаммер — вымышленный нью-йоркский частный детектив, герой произведений американского детективного писателя Микки Спиллейна.
 Хаммер — партнёр «Marvel Comics», суперзлодей команды комикса «Молот и наковальня».
 Hammer (Hamm) — персонаж компьютерной игры Hammer 2.

Торговая марка 
 Хаммер — марка автомобилей (в названии стоит слово не «молот» («hammer»), а «зуммер» («hummer»)).
 Hammer Film Productions — основанная в 1934 году в Великобритании киностудия.
 Hammer — рок-группа, созданная Кози Пауэлом.
 HAMMER — файловая система ОС DragonFlyBSD.
 Hammer Werkzeug GmbH — немецкая компания по производству инструмента, основанная в 1980-х годах.

Спорт 
 Хаммер — тренажёр для силового тренинга в бодибилдинге.
 :en:Hammer SpVg — клуб немецкой футбольной ассоциации.
 Хаммер — техника метания летающих дисков.